Гесперія — історична назва Західної Римської імперії
 Гесперія — поетична назва Італії, Іспанії або ж «західних країв» в цілому, поширена за античної доби
 Гесперія — один з астероїдів головного поясу